Copa FMF 2019 (Maranhão) - bekertoernooi voor de Braziliaanse staat Maranhão
 Copa FMF 2019 (Mato Grosso) - bekertoernooi voor de Braziliaanse staat Mato Grosso